Francia
Les Loges  – comune del Calvados
Les Loges  – comune dell'Alta Marna
Les Loges  – comune della Senna Marittima
Les Loges-en-Josas  – comune degli Yvelines
Les Loges-Marchis  – comune della Manica
Les Loges-Margueron  – comune dell'Aube
Les Loges-Saulces  – comune del Calvados
Les Loges-sur-Brécey  – comune della Manica